Grupa A jest jedną z trzech grup krajów konkurujących w Copa América 2011.

Tabela

Argentyna v Boliwia

Kolumbia v Kostaryka

Argentyna v Kolumbia

Boliwia v Kostaryka

Kolumbia v Boliwia

Argentyna v Kostaryka

Linki zewnętrzne 
 Copa América 2011 Oficjalna strona

Copa América 2011